Kohlhammer ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Kohlhammer (1932–2011), deutscher Verleger, Inhaber der Konradin Mediengruppe
 Robert Kohlhammer (1904–1983), deutscher Verlagsgründer, siehe Konradin Mediengruppe #Geschichte

 Wilhelm Kohlhammer (1839–1893), deutscher Verlagsgründer (Kohlhammer Verlag)

Kohlhammer steht für:
 Kohlhammer Verlag, deutscher Wissenschaftsverlag